Atterbury ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Atterbury (1663–1732), englischer Bischof von Rochester
 Grosvenor Atterbury (1869–1956), US-amerikanischer Architekt
 Malcolm Atterbury (1907–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Septimus Atterbury (1880–1964), englischer Fußballspieler

Atterbury ist der Name folgender Unternehmen:

 Atterbury Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller